Vincolo in meccanica
 Vincolo in urbanistica
 Vincolo archivistico
 Vincolo culturale
 Vincolo di integrità
 Vincolo di integrità referenziale
 Vincolo di bilancio
 Vincolo - concetto delle basi di dati relazionali